Змаго Елинчич Племенити (; ) — словенский политик.

Биография 
После окончания начальной школы он продолжил обучение в польской гимназии, а затем начал учиться на фармацевтическом факультете Люблянского университета, но не закончил учёбу. Будучи студентом, он был балериной в Словенском национальном театре оперы и балета в Любляне . Он получил свое университетское образование в качестве фармацевта только в 2009 году в университете Скопье. Затем он получил степень магистра в Академии дипломатии и безопасности в Белграде в декабре 2011 года, защитив диссертацию « Проблема разграничения словенских территорий с соседней Хорватией» .

Он в основном собирает старое оружие, банкноты, ценные бумаги и старые финансовые документы. Как нумизмат он самостоятельно опубликовал семь книг — каталоги банкнот. Он также опубликовал книгу « Косметика от растений» . Он является спортивным пилотом, был президентом в течение 8 лет, а сейчас является почетным президентом Словенской авиационной ассоциации . Он является присяжным судебным оценщиком в области нумизматики, герба и фалеристики .

Политика 
В 1989 году он стал участвовать в политических событиях в Словении; 17 марта 1991 года он основал Словенскую национальную партию .

В 1992 году он был избран в 1-е Национальное собрание Республики Словения ; В течение этого срока он был членом следующих рабочих органов :

 Комитет по обороне (Председатель; до 17 сентября 1993 года),
 Комиссия по выборам, назначениям и административным вопросам (до 19 сентября 1993 года),
 Правила процедуры ,
 Комиссия по надзору за работой служб безопасности и разведки ,
 Комитет по международным отношениям ,
 Комиссия по расследованию якобы вредных, недопустимых и незаконных и неконституционных действий и операций Исполнительного совета городского собрания Любляны, исполнительных советов муниципальных собраний Постойны, Трбовле и Изолы и всех тех исполнительных советов муниципальных собраний, деятельность которых осуществлялась Государственной бухгалтерией или другими компетентными органами государственные органы обнаружили нарушения и незаконные действия, и подозревали злоупотребление полномочиями определённых государственных должностных лиц и другие подобные нарушения ,
 Следственная комиссия по расследованию политической ответственности отдельных держателей общественных функций в исполнительных советах муниципалитетов и республики за срыв экономической системы «Искра» и
 Комиссия по расследованию расследований послевоенных массовых убийств, юридически сомнительных процессов и других подобных нарушений .

Он также был избран в Национальное Собрание на всех будущих выборах и неоднократно не баллотировался на пост президента. Впервые с 1992 года он не был избран на парламентских выборах 2011 года, и его партия больше не вступала в Национальное собрание.

Преступная деятельность и скандалы 
За организацию хищения музейного оружия из собраний Национального музея он был приговорен к лишению свободы в 1975 году. Он провел три с половиной года в тюрьме.

Во время словенской десятидневной войны в 1991 году он несколько дней был членом военизированного подразделения и впоследствии был задержан словенскими властями безопасности.

В 2003 году его имя было опубликовано на веб-сайте предполагаемыми сотрудниками Службы национальной безопасности, а затем в книге « Между свободой и красной звездой», которая является частью личного дела его сотрудника; его называли «помощником в отношении происхождения враждебной деятельности». Его разведывательная деятельность была сосредоточена главным образом на эмиграции в Великобритании и Словении . Он никогда не отрицал обвинений в сотрудничестве с SDV, но избегал ответов. В 2002 году во время президентской кампании он ответил на вопрос о сотрудничестве: «Я был лучшим югославским агентом в Службе национальной безопасности, и, по моему мнению, британцы сняли все фильмы о Джеймсе Бонде».

Будучи членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, в 2013 году он был вовлечен в скандал с голосованием в связи с докладом о правах человека в Азербайджане. В независимом обзоре его подозревали в том, что он помогал отклонить критический отчет в обмен на взятку с 13 другими сообщниками. Не отвечая на обвинения, он получил пожизненный запрет на Совет Европы в 2018 году.

Членство в организациях 
 Словенская национальная партия;
 Ассоциация полетов Словении;
 Словенская филателистическая академия ;
 Орден тамплиеров  ;
 пожизненный член Национальной стрелковой ассоциации Америки (NRA)  ;
 Американская Фармацевтическая Ассоциация  ;
 Общество психических исследований, Лондон  ;
 Королевская филателистическая ассоциация, Лондон  .

замечания

ресурсы 
 Янез, редактор (ы)): Национальное собрание Республики Словения на 2-й срок (ISSN 1318-8577)

Политики Словении
Википедия:Биографии современников